Pasłęk, stad in Polen gesticht door Nederlanders.
Pruisisch Holland (district), historisch district waarvan Pasłęk de hoofdstad was.